

Persone
 Francesco Carnelutti – avvocato e giurista italiano
 Francesco Carnelutti – attore italiano 
 Valentina Carnelutti – attrice italiana